Wootton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wootton, Lincolnshire, ort i England, 
 Wootton, Bedfordshire, England, 
 Wootton, Kent, ort, England, 
 Wootton, West Oxfordshire, England, 
 Wootton, Northamptonshire, England, 
 Wootton, Vale of White Horse, Oxfordshire,  England, 
 Wootton, East Staffordshire, England, 
 Wootton, Almeley – en ort i Almeley, Herefordshire, England
 Wootton, Dormington – en ort i Dormington, Herefordshire, England
 Wootton, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Wootton, Isle of Wight – en ort på Isle of Wight, England
 Wootton, Onibury – en ort i Onibury, Shropshire, England
 Wootton, Oswestry Rural – en ort i Oswestry Rural, Shropshire, England
 Wootton, Stafford – en ort i Eccleshall, Stafford, Staffordshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar